«Лунный гонщик» (; другие варианты названия: «Мунрейкер», «Корабль „Лунный гонщик“» или «Лунный странник», дословный перевод — «Лунный грабельщик») — одиннадцатый фильм о британском суперагенте Джеймсе Бонде. Экранизация одноимённого романа Яна Флеминга.

Сюжет 
Неизвестные угоняют шаттл «Лунный гонщик» (Moonraker) во время транспортировки его на самолёте, сам самолёт падает.

Джеймс Бонд возвращается из Африки на авиалайнере. Внутри оказываются бандиты, среди которых дамочка с револьвером. Бонд побеждает в схватке и выбрасывает преступника из самолёта, однако появляется Челюсти и отправляет Бонда вслед за ним. В полёте оказывается, что у бандита есть парашютный ранец, но Бонд отбирает его. Челюсти пытается в воздухе атаковать 007, но тот отбивается и благополучно приземляется. Челюсти падает на купол цирка.

Глава британской МИ-6 отправляет Бонда расследовать пропажу шаттла. 007 прилетает в жилище Хьюго Дракса, возглавляющего компанию-производитель шаттла в США. Дракс приказывает помощнику избавиться от Бонда. 007 знакомится с доктором Холли Гудхед, она предлагает ему прокатиться на центрифуге, симулирующей нагрузку на человеческий организм во время полёта в космос. Помощник Дракса практически раскручивает центрифугу до смертельной скорости, однако Бонд успевает воспользоваться гаджетом.

Джеймс с помощью знакомой девушки-пилота получает доступ к важным бумагам, что видит помощник Дракса. Во время светской прогулки в 007 целится снайпер, Бонд его убивает. Поблагодарив хозяина за гостеприимство, 007 отбывает в Венецию. Девушку, которая помогла ему, затравливают собаками. В Италии Бонд видит Холли, придя в заведение, принадлежащее Драксу и ставшее его первой зацепкой. Пробравшись в лабораторию, 007 становится свидетелем производства ядовитого газа, не действующего, впрочем, на животных и растительность. Бонд берёт одну пробирку и сталкивается с помощником Дракса. Победив его, возвращается на то же место с начальством, но лаборатория исчезает.

Джеймсу предлагают взять отпуск. 007 едет в Рио-де-Жанейро, там вновь встречает доктора Гудхед, которая оказалась сотрудником ЦРУ, посланной присматривать за Драксом. При спуске по канатной дороге их атакует Челюсти. Агенты прыгают вниз, Челюсти остаётся с носом, но находит подружку — Долли. Бонд и Холли сумели выжить, но несколько мужчин нейтрализуют их и везут в фургоне куда-то. 007 совершает побег, а Холли остаётся в машине.

Отданный на экспертизу компонент действительно оказывается смертоносным, а изготавливается из редкого цветка, произрастающего только в одном из районов Амазонии. На катере, предоставленном Кью, Бонд путешествует через джунгли по реке. Его атакуют вражеские катера, в одном из которых находится Челюсти, 007 с переменным успехом старается от них скрыться. Катер с Челюсти обрушивается вниз по водопаду, а Бонд в последний момент улетает на дельтаплане. В лесу он, следуя за девушкой, попадает на базу Дракса. Его сбрасывают в реку с трамплина и выпускают в воду огромного питона, однако 007 расправляется с ним, используя ядовитую иглу, взятую у Холли.

На базе Дракса — множество людей, все погружаются в шаттлы. Оказывается, один из них был неисправен, и «Лунный гонщик» был украден ему на замену. Бонд находит Холли, их оставляют на площадке шаттла. Аппараты стартуют по очереди, Джеймса и Холли чуть не накрывает волной огня из-под шаттла во время его взлёта. Шпионы пробираются на другой шаттл и отправляются в космос. Через некоторое время шаттлы стыкуются с космической станцией, которая не отображается на радарах. Дракс приступает к исполнению своей мечты, но тут Холли и Бонд отключают систему маскировки от радаров, и орбитальная станция становится видимой с Земли.

Шпионов ловят злодеи, Дракс им сообщает, что собирается уничтожить население Земли при помощи капсул с газом и создать новую расу с помощью людей, находящихся на станции. Космический корабль с Земли летит к объекту и высаживает космонавтов на станцию, завязывается бой между солдатами станции и прилетевшего корабля. Происходит сбой в системе, станция начинает рушиться. Бонд стреляет дротиком в Дракса. Гудхед, 007 и Челюсти, перешедший на их сторону (он понимает, что не вписывается в новую, идеальную, расу), встречаются с земными космонавтами. Бонд и Холли эвакуируются на резервном летательном аппарате. Челюсти способствует их взлёту, но затем станция взрывается. Однако Челюсти и Долли сумели выжить. Три сферы с газом уже выброшены на Землю, и если их не уничтожить, погибнут миллионы. Первые две ликвидированы при помощи лазера, но третья попадает в атмосферу. Автоматический режим лазера перестаёт работать при высокой температуре, и Бонд сам наводит прицел на сферу. В последний момент Холли успевает сбросить скорость, и они не погибают. На обратном пути на Землю Бонд с Гудхед занимаются любовью.

В ролях

Гонорары 
 Роджер Мур — 4 млн долларов.

Номинации 
 1980 год — премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
 1980 год — премия «Сатурн» (лучший фильм, актёр второго плана (Ричард Кил), лучшие спецэффекты)

Книга по фильму 
В 1979 году Кристофер Вуд написал кинороман «Джеймс Бонд и Мунрейкер».

Съёмки 
 Секретная лаборатория в Венеции открывается агентом 007 по звуковому коду, известному как «инопланетная мелодия» из другого блокбастера того времени — фильма «Близкие контакты третьей степени».
 Это первое использование внешнего вида космического челнока в художественном фильме. Испытания шаттла «Энтерпрайз» начались незадолго до съёмок фильма, но первый космический полёт шаттла состоялся после выхода фильма на экраны, в 1981 году.
 Резиденция Дракса снималась в замке Во-ле-Виконт во Франции.

Саундтрек 
Moonraker — это саундтрек к одиннадцатому фильму о Джеймсе Бонде с таким же названием. Авторами произведения стали композитор Джон Барри и поэт песенник Хэл Дэвид. Исполнила песню Ширли Бэсси.

Примечания 

Фильмы о Джеймсе Бонде
Экранизации произведений Яна Флеминга
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы-боевики Великобритании
Фантастические фильмы Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Приключенческие фильмы Франции
Фильмы-боевики Франции
Фантастические фильмы Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы о Венеции
Фильмы о Рио-де-Жанейро
Фантастические фильмы о космосе
Фильмы Франции 1979 года
Фантастические фильмы 1979 года
Фильмы-боевики 1979 года
Фильмы, спродюсированные Альбертом Р. Брокколи